Э́ллины (от ) — самоназвание древних и современных греков с VII века до н. э. Этноним «греки» (, ) происходит из латинского языка и первоначально, по-видимому, относился к , что отражено в названии местности  (Грайя, ) в Средней Греции, был воспринят римлянами, вероятно, от колонистов из Греи в Кумах. Римляне перенесли название «греки» на весь народ эллинов. В современном русском языке слово «эллины» обычно используется для обозначения жителей Древней Греции, хотя так себя называют и современные греки.

Впервые небольшое племя эллинов в южной Фессалии упоминается у Гомера. Там же их помещали Геродот, Фукидид, Паросская хроника, Аполлодор. Однако Аристотель переносит древнюю Элладу в Эпир. Это утверждение Аристотеля считается необоснованным. По мнению Эдуарда Мейера, высказанному в работе «Geschichte des Altertums» - «История древности» (т. II; Штутгарт, 1893), в доисторический период греки, занимавшие Эпир, были вытеснены оттуда в Фессалию и перенесли с собою в новые земли и прежние племенные и областные названия.

Позднее генеалогическая поэзия (начиная с Гесиода) создала эпонима эллинского племени Эллина, сделав его сыном Девкалиона и Пирры, переживших великий местный потоп и считавшихся родоначальниками греческого народа. Та же генеалогическая поэзия создала в лице брата Эллина, Амфиктиона, эпонима Фермопильско-Дельфийской амфиктионии. Члены амфиктионии, связывая себя по происхождению с фтиотийцами, привыкли называть себя эллинами и распространили это название по Северной и Средней Греции, а дорийцы перенесли его в Пелопоннес.

В VII веке до н. э. преимущественно на востоке возникли соотносительные понятия варваров и панэллинов, но это последнее название было вытеснено уже вошедшим в употребление именем эллинов, которое объединило все племена, говорившие на греческом языке, за исключением македонян, живших обособленной жизнью.

Как общенациональное название «эллины» встречается впервые в VII веке до н. э. у Архилоха как «величайший народ всех времён».

См. также 
 Этнонимы греков

Примечания

Ссылки 
 
 Толковый словарь русского языка Кузнецова
 

Греки